Konin est le nom :

Toponymie 

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Konin

dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Konin

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 de la ville-powiat de Konin, également chef-lieu du powiat de Konin 
 du village de Konin, dans le powiat de powiat de Nowy Tomyśl 
 du village de Konin, dans le powiat de powiat de Szamotuły
 de la voïvodie de Konin, une ancienne voïvodie polonaise, disparue en 1998

 dans la voïvodie de Silésie
 du village de Konin

Divers 
 de Kōnin, ancien empereur du Japon ;
 de l'ère Kōnin, ancienne ère du Japon.